Der BMW X1 ist ein Kompakt-SUV von BMW, der seit 2009 angeboten wird und nunmehr in der dritten Generation auf dem Markt ist. 2015 wurde dieses Modell mit dem goldenen Lenkrad in der Klasse Mittelklasse-SUV ausgezeichnet. Von den ersten beiden Generationen wurden insgesamt 1,9 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Die Hauptkonkurrenzmodelle sind national wie international unter anderem der Audi Q3, der Volvo XC40 der Hyundai Tucson, die Mercedes GLA-Klasse und der VW Tiguan.

Die Baureihen im Überblick 
 BMW E84 (Oktober 2009 bis Juni 2015): erste X1-Reihe als viertüriger Kompakt-SUV
 BMW F48 (Juni 2015 bis Oktober 2022): aktualisiertes Design sowie neue Motorenpalette
 BMW U11 (seit Oktober 2022)

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik insgesamt 360.245 BMW X1 (inkl. 884 BMW iX1) neu zugelassen worden. Mit 36.109 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Grafische Darstellung der Entwicklung des BMW X1

LCI steht BMW-intern für Life-Cycle-Impulse, gleichbedeutend mit MUE für Modellüberarbeitung.

Weblinks 

 Offizielle Website des BMW X1
 Entwicklungscodes von BMW

Einzelnachweise 

X1
Sport Utility Vehicle
Kombi
Pkw-Modell